Гаше́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Гаше, Жан-Клод — французский кёрлингист.
 Гаше, Маргарита (1869—1949) — француженка, которую нидерландский художник Винсент Ван Гог изобразил на двух своих картинах.
 Гаше, Поль (1828—1909) — французский врач.